Guderian kan syfta på:

 Claudia Guderian (* 1952), tyska författare, journalist och fotograf
 Heinz Guderian (1888–1954), tysk generalöverste
 Heinz Günther Guderian (1914–2004), tysk generalmajor
 Nele Guderian (* 1997), tysk skådespelerska